Chalais puede referirse a: 

 Chalais, una comuna francesa del distrito de Angoulême, en el departamento de Charente, en la región de Poitou-Charentes.
 Chalais, una comuna francesa del distrito de Nontron, en el departamento de Dordoña, en la región de Aquitania.
 Chalais, una comuna francesa del distrito de Le Blanc, en el departamento de Indre, en la región de Centro.
 Chalais, una comuna francesa del distrito de Châtellerault, en el departamento de Vienne, en la región de Poitou-Charentes.
 Chalais, una comuna suiza del distrito de Sierre en el cantón del Valais.